Mombeltrán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mombeltrán (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mombeltrán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar